Famille David peut désigner :

 La famille David, une famille parisienne d'imprimeurs ;
 La famille David, une famille canadienne-française ayant produit plusieurs hommes politiques ;
 La famille David-Weill, une famille française de banquiers d'affaires.

David